Ири́на Гаври́ловна Гу́рова (3 декабря 1924 — 27 мая 2010) — советская и российская переводчица.

Окончила филологический факультет МГУ, после чего долгое время преподавала в школе английский язык. В конце 1950-х годов стала профессиональной переводчицей.

Переводила художественную прозу с английского языка. Среди её работ — переводы как классических, так и современных произведений в самых разных жанрах, в том числе и научной фантастики.

Её перу принадлежат переводы таких американских авторов, как Джон Апдайк, Эдгар По, Уильям Фолкнер, Джеймс Фенимор Купер; английских писателей Шарлотты и Энн Бронте, Уильяма Голдинга, Диккенса, Конан Дойля, Сомерсета Моэма, Кервуда , Джеймса Хэрриота и многих других.

Среди авторов НФ, переведённых Ириной Гуровой, можно выделить Клиффорда Саймака, Урсулу Ле Гуин, Роберта Шекли, Айзека Азимова.

Лауреат премии «Странник» 2001 за перевод романа Стивена Кинга «Сердца в Атлантиде».

Личная жизнь 
Муж — переводчик Павел Сергеевич Гуров (1924—1986).

Примечания

Ссылки 
 Ирина Гурова на сайте The Electronic Literary Database
 Ирина Гурова — переводчик фантастики
 Переводы Ириной Гуровой в «Лаборатории фантастики»
 Интервью с Ириной Гуровой// Русский журнал, russ.ru, 2002
 Е. А. Мартинкевич. Анализ перевода Ирины Гуровой «Заповедника гоблинов» Клиффорда Саймака

Выпускники филологического факультета МГУ
Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Переводчики с английского языка
Переводчики СССР
Переводчики России
Лауреаты премии «Странник»